Аренд Фридрих Август Вигман (; 2 июня 1802, Брауншвейг — 15 января 1841, там же) — немецкий зоолог и .

Сын придворного аптекаря. Изучал медицину и филологию в университетах Лейпцига и Берлина. В Берлине работал вместе с Мартином Лихтенштейном. В 1826 году стал профессором зоологии в Берлине, затем через два года получил профессуру в Кёльне. Специализировался на герпетологии. Его учеником был ботаник и зоолог Рудольф Филиппи.

Сочинения 
 Observationes Zoologicae Criticae In Aristotelis Historiam Animalium (диссертация), Berlin 1826
 «Руководство зоологии» (Handbuch der Zoologie, Berlin 1832) издано совместно с Иоганном Фридрихом Руте, редактированно позднее Францем Германном Трошелем (Digitalisat der 2. Auflage 1843)
 Herpetologia Mexicana, Berlin 1834
 Archiv für Naturgeschichte, первое издание 1835

Примечания 

Зоологи Германии
Герпетологи Германии